

Astronomia 
 196640 Mulhacén – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Mulhacén – cima della Spagna continentale, parte del massiccio della Sierra Nevada

Altro 
 Derbi Mulhacén – serie di motociclette prodotta dalla casa motociclistica spagnola Derbi